Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2007 прошёл  в городе Суст с 28 марта по 6 апреля по круговой системе.

Кес Тейссен выиграл свой пятый титул чемпиона Голландии, повторив рекорд Рейнира Корнелиса Келлера.

Ход турнира 
В первом туре были две результативные партии, которые выиграли Ерун ван ден Аккер и Герард Янсен. Их лидерство не изменилось и после второго тура, где оба сыграли вничью, набрав по три очка, однако их догнал Баудевейн Деркс, одержавший победу. К тройке в 4-м туре добавился Кес Тейссен, после того, как лидеры дружно сыграли вничью, а Герард выиграл. В пятом туре Ерун ван ден Аккер вышел в единоличные лидеры, в шестом его догнал Кес Тейссен, в седьмом и восьмом турах "двоелидерство" не изменилось. Наконец, в 9-м туре Кес Тейссен вырвался вперед с 12 очками, за ним с 11 - прежние лидеры  Ерун ван ден Аккер и Герард Янсен. До конца турнира Кес Тейссен не отдавал первого места. После предпоследнего тура у него было 16 очков, у Ерун ван ден Аккера, Герарда Янсена и Александра Балякина по 14, по 13 — у троих игроков. В последнем туре партия за серебро Александр Балякин -  Ерун ван ден Аккер завершилась вничью, их конкурент Герард Янсен проиграл черными Michiel Kroesbergen, чем воспользовался Ауке Схолма, после выигрыша у Свена Винкела вышедший на 2 место благодаря преимуществу по плюс-ничьям.

Таблица

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Полуфинальная  группа A Полуфинальная  группа B Полуфинальная  группа C Полуфинальная  группа D
 турнирная таблица, партии

2007 год в шашках
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Март 2007 года
Апрель 2007 года
Спорт в Нидерландах в 2007 году